Giorgia Bordignon ist der Familienname folgender Personen:

 Enrica Bordignon (* 1975), italienische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Giorgia Bordignon (* 1987), italienische Gewichtheberin